Ел Палмо има више значења:

 Ел Палмо (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Палмо (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Палмо (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Палмо (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику